Ackner ist der Familienname folgender Personen:

 Desmond Ackner, Baron Ackner (1920–2006), britischer Jurist
 Johann Michael Ackner (1782–1862), siebenbürgischer Archäologe und Naturforscher